John Acland peut faire référence à :

Politiciens 

 John Acland (?-1620), député anglais du Devon 1607-1614 ;
 John Acland (~1674-1703), député anglais de Callington 1702-1703 ;
 John Acland (1823-1904), homme politique et coureur néo-zélandais ;
 John Dyke Acland (1746-1778), officier de l'armée britannique et député de Callington 1774–1778 ;
 John Palmer-Acland (1756-1831), né John Acland, député britannique de Bridgwater.

Autres 

 Sir John Acland,  baronnet (~1591-1647), royaliste anglais ;
 Sir John Acland,  baronnet (~1636-1655), baronnet anglais ;
 John Acland (~1729-1795), auteur anglais ;
 Sir John Dyke Acland,  baronnet (1778-1785), baronnet britannique ;
 John Acland (1928-2006), major-général britannique ;
 Sir John Dyke Acland,  baronnet (1939-2009), baronnet britannique ;
 John Acland, d'Acland, Landkey, Devon.